Themistoclesia (назван в честь Фемистокла) — род растений семейства Вересковые.

Ареал 
Виды рода Themistoclesia встречается в Южной Америке в Боливии, Колумбии, Эквадоре, Перу и Венесуэле, а также в Коста-Рике.

Виды 
Род включает в себя следующие виды:

 Themistoclesia alata Luteyn
 Themistoclesia anfracta (A.C. Sm.) Sleumer
 Themistoclesia campii A.C. Sm.
 Themistoclesia costaricensis Luteyn & Wilbur
 Themistoclesia cremasta A.C.Sm.
 Themistoclesia dependens (Benth.) A.C.Sm.
 Themistoclesia epiphytica A.C. Sm.
 Themistoclesia hirsuta A.C.Sm.
 Themistoclesia horquetensis Luteyn & Wilbur
 Themistoclesia inflata A.C. Sm.
 Themistoclesia mucronata (Benth.) Sleumer
 Themistoclesia orientalis Luteyn
 Themistoclesia pariensis Luteyn
 Themistoclesia pennellii (A.C. Sm.) Sleumer
 Themistoclesia pentandra Sleumer
 Themistoclesia peruviana A.C. Sm.
 Themistoclesia smithiana (Standl.) Sleumer

Примечания

Ссылки 
 
 The Plant List: Themistoclesia

Вересковые
Флора Южной Америки
Таксоны растений, названные в честь людей